Kamjenej (von sorbisch kamjen für „Stein“) ist der sorbische Name folgender Orte:

 Camina, Gemeinde Radibor, Landkreis Bautzen
 Caminau, Gemeinde Königswartha, Landkreis Bautzen
 Kemmen, Stadt Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz